Уруа́пан () — город в муниципалитете Уруапан Мексики, входит в штат Мичоакан. Население 315 000 человек (2010).

Город обслуживает аэропорт де Уруапан.

История 
В 1533 году город основал Фрай Хуан де Сан Мигель.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Национальная система информации о муниципалитетах

Города Мичоакана